Carrollton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carrollton Township (Boone County, Arkansas)
 Carrollton Township (Carroll County, Arkansas)
 Carrollton Township (Illinois)
 Carrollton Township (Indiana)
 Carrollton Township (Michigan)
 Carrollton Township (Minnesota)
 Carrollton Township (Missouri)